Kallweit ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Kallweit (* 1936), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ingeborg Kallweit (* 1938), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Walter Kallweit (1921–2001), deutscher Politiker (SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Wolfgang Müller-Kallweit (* 1967), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Kahlweit
 Kalweit